Mužská dvouhra Terra Wortmann Open 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do singlové soutěže travnatého tenisového turnaje v severoněmeckém Halle nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Francouz Ugo Humbert, kterého vyřadil ve druhém kole pozdější vítěz Polák Hubert Hurkacz. Bodová ztráta pro něj znamenala propad z 50. příčky mimo první stovku hodnocení.

Vítězem se stal pátý nasazený Polák Hubert Hurkacz, jenž ve finále zdolal za 63 minut hry světovou jedničku Daniila Medveděv po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v kategorii ATP Tour 500 i na trávě. Ve finálových duelech zůstal i po svém pátém singlovém finále na túře ATP neporažený. Úřadující světovou jedničku přehrál vůbec v kariéře. Bodový zisk mu zajistil návrat do první světové desítky hodnocení.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2022
ATP Tour 2022